En la mitología griega, Perifante (; gen.: -αντος) puede referirse a:

Perifante, uno de los hijo de Egipto. Se casó con una hija de Dánao, Actea, que mató a su esposo.
Perifante, un hijo de Eneo.
Perifante, un hijo de Lápites, de Tesalia. Diodoro Sículo da dos nombres diferentes para la esposa de Lápites, sin mayor explicación:
Orsínome, la hija de Eurínomo, con la que engendró además de Perifante a Forbante.
Astiagía, hija de Hipseo, con la que tuvo ocho hijos, de los cuales el primogénito fue Antión, posiblemente padre de Ixión con Perimela.
Perifante, uno de los lápitas asistentes a la boda de Piritoo e Hipodamía. Puede o no ser idéntico al hijo de Lápita mencionado arriba.
Perifante, un autóctono ático, anterior a la época del rey ateniense Cécrope I, que fue sacerdote de Apolo, y que a causa de sus virtudes fue nombrado rey; pero a medida que fue honrado en la misma medida que Zeus, este quiso destruirlo. A petición de Apolo, Zeus lo transformó en un águila, y a su esposa Fene en un pájaro.
Perifante, un etolio, hijo de Oquesio, a quien Ares mató y despojó de sus armas en la Guerra de Troya.
Perifante, un hijo de Ífito, heraldo de Eneas.
Perifante, un compañero de Neoptólemo que tomó parte en la destrucción de Troya.
Perifante, conocido también como Hiperfante.
Perifante, uno de los 44 pretendientes de Penélope llegados de Zacinto.
Perifante, uno de los cinco hijos de Areto. Luchó contra Dioniso en la Guerra India.

Referencias